Die Saison 1995/96 der Oberliga Westfalen war die 18. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die zweite als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum ersten Mal wurde die Drei-Punkte-Regel verwendet. Die Meisterschaft und den Aufstieg die Regionalliga sicherte sich der Aufsteiger TuS Ahlen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Sportfreunde Siegen. Die Ahlener schafften es als erste Mannschaft, als Aufsteiger Meister zu werden.

Die Sportfreunde Siegen spielten zusammen mit dem FC Remscheid und dem TuS Koblenz eine Relegationsrunde um einen weiteren Platz in der Regionalliga West/Südwest, bei der die Siegener jedoch Zweiter wurden und daher in der Oberliga verblieben.

Der einzige sportliche Absteiger war Rot-Weiß Lennestadt. Blau-Weiß Wewer zog sich während der Winterpause aus finanziellen Gründen zurück und musste ebenfalls absteigen. Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen der DJK TuS Hordel und die TSG Dülmen jeweils als Staffelsieger auf. Aus der Regionalliga stiegen die Amateure der SG Wattenscheid 09 ab, die wegen des Abstiegs der ersten Mannschaft in die Regionalliga in der Saison 1996/97 als SG Wattenscheid 09 II antraten.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1995/96 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1994/95:
 Borussia Dortmund Am.
 SpVg Beckum
 Rot-Weiß Lüdenscheid 
 Hasper SV 
 SpVg Brakel
 Sportfreunde Siegen 
 SuS Stadtlohn 
 VfR Sölde
 Rot-Weiß Lennestadt 
 Hammer SpVg 
 VfB Hüls 
 SV Holzwickede
 Blau-Weiß Wewer
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1994/95:
 TuS Ahlen (Staffel 1)
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn (Staffel 2)
 der Sieger des Aufstiegsspiels zur Oberliga 1994/95:
 SV Rotthausen

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 252.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1995/96 bei Westfalenkick.de

1995
Fußballsaison 1995/96